Az 1994-es labdarúgó-világbajnokság E csoportjának mérkőzéseit június 18. és június 28. között játszották. A csoportban Olaszország, Írország, Norvégia és Mexikó szerepelt.

A csoportból Mexikó és Írország jutott tovább az első két helyen, az egyik legjobb harmadik helyezettként Olaszország is továbbjutott. A mérkőzéseken 8 gól esett.

Tabella

Mérkőzések

Olaszország – Írország

Norvégia – Mexikó

Olaszország – Norvégia

Mexikó – Írország

Olaszország – Mexikó

Írország – Norvégia

Források 

C5